Madárijesztő, a mezőgazdaságban madarak elriasztására szolgáló bábu

 Madárijesztő, az Óz, a nagy varázsló c. mű egyik szereplője
 Madárijesztő, a DC Comics képregényeinek kitalált szereplője

 Madárijesztő, Tokaji György színdarabja 
 Madárijesztő, Jerry Schatzberg 1973-as filmje
 Madárijesztő, az Odaát című televíziós sorozat egyik epizódjának címe

Jegyzetek